

Mare nostrum est aussi le titre d’un roman de Philippe de la Genardière, paru aux éditions Actes Sud en

Toponyme 
 Mare nostrum, le bassin méditerranéen dans l'Antiquité romaine
Mare Nostrum, aquarium de Montpellier

Littérature 
 Mare Nostrum, roman de Vicente Blasco Ibáñez paru en 1918

Cinéma 
 Mare Nostrum, un film muet américain de Rex Ingram (1926), adaptation du roman de Vicente Blasco Ibáñez
 Mare Nostrum, un film du réalisateur espagnol Rafael Gil (1948), reprise du film précédent
 Mare Nostrum, un court métrage réalisé par Rana Kazkaz et Anas Khalaf, sorti en 2016

Musique 
 Mare Nostrum, un album du groupe de black metal symphonique symphonique italien Stormlord

Jeu 
 Mare Nostrum, jeu de société de Serge Laget
 Mare Nostrum, extension du jeu de simulation naval Amirauté de Paul Bois
 Red Orchestra : Mare Nostrum, mod du jeu vidéo Red Orchestra: Ostfront 41-45

Maison d'édition 
 Mare Nostrum, une maison d'édition française ayant son siège à Perpignan

Autres 
 Mare Nostrum, un circuit de natation
 MareNostrum, un des plus puissants superordinateurs d'Europe, situé dans le Centro Nacional de Supercomputación à Barcelone
 Opération Mare Nostrum, opération de la marine italienne en Méditerranée